Јабланица има више значења:

Јабланица је чест топоним у јужнословенским земљама и потиче од јаблана.

Насеља

Србија 
 Јабланица (Бољевац), насеље у општини Бољевац
 Јабланица (Бујановац), насеље у општини Бујановац
 Јабланица (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац
 Јабланица (Крушевац), насеље града Крушевца
 Јабланица (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара
 Јабланица (Тутин), насеље у општини Тутин
 Јабланица (Чајетина), насеље у општини Чајетина

Косово и Метохија 
 Јабланица (Призрен), насеље у општини Призрен
 Јабланица (Пећ), насеље у општини Пећ
 Јабланица (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица

Босна и Херцеговина

Република Српска 
 Јабланица (Градишка), насеље у општини Градишка
 Јабланица (Лопаре), насеље у општини Лопаре
 Јабланица (Вишеград), насеље у општини Вишеград
 Јабланица (Трново, Источно Сарајево), насеље у општини Трново (Источно Сарајево)

Федерација Босне и Херцеговине 
 Јабланица (град), град и седиште истоимене општине у Херцеговачко-неретванском кантону
 Јабланица (Маглај), насеље у општини Маглај
 Јабланица (Тешањ), насеље у општини Тешањ

Црна Гора 
 Јабланица (Рожаје), насеље у општини Рожаје

Бугарска 
 Јабланица (Ловеч), град и општина у области Ловеч
 Јабланица (Своге), град у општини Своге у Софијској области

Северна Македонија 
 Јабланица (Струга), насеље у општини Струга

Словенија 
 Јабланица (Илирска Бистрица), село у општини Илирска Бистрица
 Јабланица (Севница), насеље у општини Севница

Водотоци 
 Јабланица (притока Колубаре), река у западној Србији, извире под планином Јабланик
 Јабланица (притока Јужне Мораве), река у јужној Србији
 Јабланица (притока Саве), река у општини Градишка, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Јабланица (притока Црног Рзава), река у западној Србији и источној Босни и Херцеговини (Република Српска), извире на Златибору
 Јабланица (притока Јерме), река у Бугарској

Остало 
 Општина Јабланица, општина у Херцеговачко-неретванском кантону, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина

 Јабланица (област), област у Србији

 Јабланица (планина), планина у Северној Македонији

Од реке Јабланице потиче име Јабланичког округа у Србији.
 Хидроелектрана Јабланица

Види још 
 Горња Јабланица, област у Србији
 Доња Јабланица, област у Србији
 Доња Јабланица (вишезначна одредница)
 Јаблан, вишезначна одредница